Tucumán se refiere generalmente a la provincia argentina de Tucumán, pero también puede referirse a:
San Miguel de Tucumán, la capital de dicha provincia;
el Gran San Miguel de Tucumán, aglomerado urbano formado alrededor de dicha ciudad;
la Gobernación del Tucumán, área administrativa del imperio español, que abarcaba un área mayor que la provincia actual;
Intendencia de San Miguel de Tucumán, área administrativa propuesta para el imperio español, pero nunca puesta en práctica;
Intendencia de Córdoba del Tucumán, región administrativa del imperio español;
Intendencia de Salta del Tucumán; región administrativa del imperio español;
la República de Tucumán, efímero estado semi independiente conformado por lo que hoy son las provincias argentinas de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero;
la Batalla de Tucumán de 1812, parte de la Guerra de Independencia de Argentina;
el Congreso de Tucumán de 1816, en el que se declaró la Independencia Argentina;
el Club Atlético Tucumán de la ciudad de San Miguel de Tucumán;
el Tucumán Rugby Club, de la misma ciudad;
la Estación Tucumán (Mitre) del ferrocarril Mitre, en la capital tucumana;
la Estación Tucumán (Belgrano) del ferrocarril Belgrano, ubicada también en dicha ciudad; o
la Universidad Nacional de Tucumán, situada también en la capital tucumana;
la calle Tucumán (Buenos Aires) de la ciudad de Buenos Aires;
la estación de tren subterráneo Congreso de Tucumán (Subte de Buenos Aires), situada también en dicha ciudad.